Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Thomas Muster (campione)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Emilio Sánchez (terzo turno)
 Javier Sánchez (finale)
 Jan Siemerink (quarti di finale)
 Bernd Karbacher (semifinali)

 Horst Skoff (secondo turno)
 Bernd Karbacher (terzo turno)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (terzo turno)
 Jordi Burillo (secondo turno)
 Tomás Carbonell (terzo turno)
 Gilbert Schaller (terzo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1993